Toponímia:
 Colls:
 Coll de l'Àliga (Miravet): coll situat al municipi de Miravet (Ribera d'Ebre)
 Muntanyes:
 Coll de l'Àliga (el Molar): muntanya situada al municipi del Molar (Priorat)

Vegeu també 
 Coll dels Aligars: coll situat al municipi del Pinell de Brai (Terra Alta)